Akdeniz (deutsch: Mittelmeer, wörtlich: weißes Meer) steht für
 Akdeniz (Mersin), einer von vier Stadtbezirken der Großstadt Mersin

Personen, Familienname:
 Barbara Akdeniz (* 1960), deutsche Politikerin
 Deniz Akdeniz (* 1990), australischer Schauspieler
 Ersin Akdeniz (* 1987), türkischer Fußballtorhüter
 Sinan Akdeniz (* 1994), schweizerisch-türkischer Fußballspieler

Universitäten:
 Akdeniz Üniversitesi in Antalya

Schiffe:

 Akdeniz, ein türkisches Passagierschiff